

Fumetto 
Dusk – personaggio Marvel Comics

Musica 
Dusk – rivista sui Genesis
Dusk – album dei The The del 1993
Dusk – album dei Badlands del 1998
Dusk – album di Andrew Hill del 2000
D.U.S.K. – gruppo musicale italiano

Altri progetti